Onasch ist der Familienname folgender Personen:
 Kim Onasch, US-amerikanische Schauspielerin
 Konrad Onasch (1916–2007), deutscher Kirchenhistoriker

Siehe auch:
 Onnasch